Амбросенки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Амбросенки — деревня в Миорском сельсовете Миорского района Витебской области.
 Амбросенки — деревня в Язненском сельсовете Миорского района Витебской области.
 Амбросенки — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.